Александр Пироженко:
 Пироженко, Александр Алексеевич (1928—2012) — советский генерал-майор, начальник Уссурийского суворовского военного училища (1975—1985).
 Пироженко, Александр Николаевич (род. 1966) — советский, российский футболист, защитник, нападающий.